Abraham Goldberg (1880–1933) – polski dziennikarz żydowskiego pochodzenia.
 Abraham Goldberg (1929–2016) – polsko-australijski przedsiębiorca